Chinguetti é uma cidade do centro-oeste da Mauritânia, na região de Adrar, no planalto de Adrar a 70 km de Atar.

O centro da cidade está classificado como Património Mundial pela UNESCO, integrado no sítio denominado Antigos Ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt e Oualata.

Cidades irmãs
 Fez, Marrocos desde 1990
 Almuñécar,Espanha

Ver também
Antigos Ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt e Oualata

Ligações externas

 Site da Unesco

Cidades da Mauritânia
Sítios arqueológicos da Mauritânia